Квалификациони турнири за пласман на Олимпијске игре 2000. одржавани су од 12. јуна 1999. до 27. јула 2000. године.

Легенда

Светски куп 1999.

Домаћин:  Токио, Кагошима, Хирошима, Кумамото, Осака, Нагоја, Јојоги и Комазава.
Време одржавања: 18. новембар - 2. децембар 1999.

Коначни пласман

Континентални квалификациони турнири

Африка
Домаћин:  Каиро, Египат
Време одржавања: 25 - 30. јануар 2000.

Азија и Океанија
Домаћин:  Шангај, Кина
Време одржавања: 27 - 29. децембар 1999.

Европа

Домаћин:  Сподек, Катовице, Пољска
Време одржавања: 3 - 9. јануар 2000.

Коначни пласман

Северна Америка

Домаћин:  Винипег, Канада
Време одржавања: 5 - 8. јануар 2000.

Прелиминарна рунда

Финале

Коначни пласман

Јужна Америка
Домаћин:  Сао Каетано, Бразил
Време одржавања: 7 - 9. јануар 2000.

Светски квалификациони турнири

Турнур 1
Домаћин:  Матозињош, Португал
Време одржавања: 21 - 23. јул 2000.

Турнир 2
Домаћин:  Пиреј, Грчка
Време одржавања: 24 - 26. јул 2000.

Турнир 3
Домаћин:  Кастелно л Ле, Француска
Време одржавања: 25 - 27. јул 2000.

Спољашње везе
Results of the 2000 African Olympic Qualification Tournament at Todor66.com
Results of the 2000 Asian Olympic Qualification Tournament at Todor66.com
Official website of the 2000 European Olympic Qualification Tournament
Results of the 2000 North American Olympic Qualification Tournament at Todor66.com
Results of the 2000 South Olympic American Qualification Tournament at Todor66.com 
Results of the 2000 World Olympic Qualification Tournaments at Todor66.com

Одбојка на Летњим олимпијским играма 2000.